Деветнадесетото (XIX) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 19 000 г. пр.н.е. до края на 18 001 г. пр.н.е.

19 000 пр.н.е. 
 Последна ледникова епоха (20 000 пр.н.е. до 18 000), под -3 °C

Хилядолетия